Bouloc (Haute-Garonne)
 Bouloc (Tarn-et-Garonne)
 Villeneuve-lès-Bouloc